Список населённых пунктов Большесельского района Ярославской области России.

А 
 Абашево
 Абрамово
 Акулинино
 Алексеево
 Алексино
 Андреево
 Андреевское
 Андреевское
 Андрейцевка
 Аниково
 Анкудимово
 Антоново
 Арефино
 Артемово
 Афанасово
 Афанасово
 Аферово

Б 
 Бабаево
 Бабуково
 Байково
 Бакунино
 Бараново
 Барсагино
 Басалаево
 Баскачи
 Бахматово
 Безгачево
 Бекичево
 Березино
 Благовещенье
 Блины
 Бокарево
 Большое Лопатино
 Большое Муравьёво
 Большое Сайгатово
 Большое Село
 Большое Семенково
 Большое Скрылево
 Борисово
 Борисовское
 Борисцево
 Борславлево
 Борщевка
 Ботвино
 Бревино
 Будаково
 Бураши
 Бурдуково

В 
 Ваганово
 Вакулово
 Вандышево
 Ваньково
 Ваньково
 Варегово
 Варегово
 Васенино
 Васино
 Ваулино
 Ваулово
 Ваулово
 Веретея
 Ветрово
 Власово
 Внучково
 Волково
 Волыново
 Воронино
 Высоково
 Вычесово

Г 
 Гаврильцево
 Гаврильцево
 Гаврино
 Гари
 Гартово
 Герцино
 Глебово
 Глоднево
 Головинское
 Головково
 Горки
 Горки (совхоз Родина)
 Горки (совхоз Свобода)
 Григорцево

Д 
 Данильцево
 Девницы
 Демидово
 Деревни
 Дерягино
 Дор
 Доронино
 Дуброво
 Дунилово
 Дягилевка

Е 
 Елизарово
 Елохово
 Ермаково
 Есипово
 Еськино

Ж 
 Желудьево
 Жикшино
 Жиряки

З 
 Загарье
 Зайково
 Залужье
 Замостье
 Заручье
 Зверево
 Зманово
 Зорино

И 
 Ивановское — деревня в Благовещенском сельском округе
 Ивановское — деревня в Чудиновском сельском округе
 Ивановское — деревня в Марковском сельском округе на реке Юхоть
 Ивановское — деревня в Марковском сельском округе на реке Молокша
 Иванцево
 Игрищи
 Ильинское
 Ильицино

К 
 Кадино
 Калинино
 Калитино
 Кальяки
 Каменское
 Каплино
 Карачуново
 Карповское
 Каюрово
 Кершево
 Кириллово
 Клешнино
 Климатино
 Климово
 Козлово
 Колошино
 Колшево
 Кондратово
 Костяново
 Кузьминское
 Кулиги
 Кулыново

Л 
 Левино
 Легково
 Леонтьевское
 Лесное Варегово ранее назывался поселок №1 Вареговского торфопредприятия
 Лихинино
 Лутошкино
 Лучкино
 Лыткино
 Лыткино
 Лягичино

М 
 Максимово
 Малечкино
 Малинки
 Малое Сайгатово
 Малое Скрылево
 Марково
 Марково
 Марьино
 Маслятино
 Матренино
 Медведево
 Медведково
 Мелкуши
 Мешково
 Миглино
 Минтихи
 Митенино
 Митино
 Митино
 Михали
 Михальцево
 Михеево
 Мишенево
 Мишенино
 Мошнино
 Муравьёво ранее назывался посёлок № 4 Вареговского торфопредприятия
 Мытищи

Н 
 Нерезово
 Нестерково
 Нестерово
 Нечайки
 Никаново
 Никитинское (около деревни Кузьминское)
 Никитинское (около деревни Муравьево)
 Никифорцево
 Николаевское
 Николо-Молокша
 Никольское
 Никулино
 Никульское
 Новая
 Новленское
 Новое
 Новое Гостилово
 Новоселки
 Новый Поселок

О 
 Овсецовка
 Окатово
 Отестово

П 
 Павлово
 Павлово
 Парушкино
 Паршево
 Пенники
 Пересеки
 Першино
 Пестово
 Петраково
 Петровское
 Печарино
 Плескание
 Погорелки
 Подольское
 Подольское
 Подчигарово
 Поздеевское
 Половинкино
 Поляна
 Поляна
 Поповская
 Поткино
 Починки
 Прибылово
 Приречье
 Прокшино
 Пронино
 Протасово
 Противье
 Противьево
 Пуслищево
 Пустынь
 Путалово

Р 
 Радышково
 Ратково
 Рождество
 Ромашино
 Рублево
 Рукавово
 Русилово
 Рыгайцево

С 
 Савинское
 Савкино
 Самарино
 Саморядово
 Селехово
 Селиверстово
 Сельцо
 Семенково
 Семенцово
 Сереброво
 Серковская
 Симоново
 Синьково
 Синьково
 Слободка
 Слугинское
 Совкино (Ближнее)
 Совкино (Дальнее)
 Соколино
 Соснино
 Спирово
 Старково
 Старое Варегово ранее назывался поселок №2 Вареговского торфопредприятия
 Старухино
 Степанцево
 Стрельниково
 Стрябково
 Ступино
 Судаково
 Судовики

Т 
 Тарасово
 Таршуково
 Телятово
 Терехово
 Тетерино
 Тешелово
 Тимошино
 Тиханово
 Токарево
 Токариново
 Труфимская
 Тузлыки
 Тупайцево
 Тяжино

У 
 Угленское
 Улитино
 Устье
 Уткино
 Ушаково

Ф 
 Фалюково
 Федорково
 Федорково
 Федотово
 Филиппово
 Филипцево
 Фоминское
 Фофаново
 Фроловское

Х 
 Хмельники
 Холкино

Ч 
 Чаброво
 Чаново
 Ченцы
 Чижово
 Чудиново
 Чудиново
 Чумжино

Ш 
 Шалово
 Шамнино
 Шарапово
 Шельшедом
 Широканово
 Ширяево
 Шишелово
 Шпилево
 Шульгино
 Шушкицы

Щ 
 Щукино

Я 
 Якимково

Ссылки 
 
 Почтовые индексы населённых пунктов района

Большесельский район